Список Героев Отечественной войны () — список лиц, удостоенных почётного звания «Герой Отечественной войны», являющегося высшей степенью отличия в Азербайджане. Всего звание «Герой Отечественной войны» было присуждено 83 военнослужащим «за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и образцы героизма, проявленные при выполнении боевого задания по уничтожению врага во время освобождения оккупированных территорий, а также за отвагу и мужество при выполнении обязанностей военной службы». 34 из военнослужащих были награждены посмертно. Среди награждённых — 5 генералов, 10 полковников, 1 капитан 1-го ранга, 14 полковников-лейтенантов, 17 майоров, 13 капитанов, 6 старших лейтенантов, 6 старших прапорщиков, 2 прапорщика, 5 младших прапорщиков, 1 младший мичман и 3 рядовых.

Список

См. также 
 Список Национальных Героев Азербайджана

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Списки носителей званий
Герои